Das Challenge-Supermatch () ist ein Fußballderby zwischen Seoul E-Land FC und Suwon FC. Dieses Derby fand zum ersten Mal in der K League Classic 2015 statt. Seoul E-Land FC und Suwon FC spielen beide in der K League 2.

Geschichte

Vorgeschichte 
Zwischen Seoul und Suwon existiert seit 2004 das Supermatch, welches eine große Rivalität zwischen beiden Städten vorrief. 2013 trat mit Suwon FC ein zweiter Verein aus Suwon und 2015 mit Seoul E-Land FC ein zweiter Verein aus der Stadt Seoul in die K League ein. Da beide in der K League 2 spielen, nannte man das Derby auch aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit Challenge-(als das Derby zum ersten Mal stattfand, hieß die Liga noch K League Challenge) Supermatch (in Anlehnung an das Supermatch). Unter Fußballfans wird das Derby auch das Mini-Supermatch (kleine Version vom großen Derby) genannt.

Spielstätten der beiden Vereine

Begegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Begegnungen, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen, in chronologischer Reihenfolge auf.

Alle Ligabegegnungen

Zusammenfassung

Einzelnachweise 

Fußball (Südkorea)
Fußballderby
Seoul E-Land FC
Suwon FC